Алорна — португальский дворянский род.
 Алмейда Португал де Алорна, Педру де (1754–1813) — португальский военачальник, участник похода Наполеона в Россию.
 Алмейда Португал де Алорна, Леонора де (1750 — 1839) — португальская поэтесса, сестра предыдущего.